Villanueva del Pardillo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villanueva del Pardillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villanueva del Pardillo är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra del Hoyo,  meter över havet,  km norr om Villanueva del Pardillo. Runt Villanueva del Pardillo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Rozas,  km öster om Villanueva del Pardillo. Omgivningarna runt Villanueva del Pardillo är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid